Rouy (Nièvre), municipi francès al departament del Nièvre 
 Rouy-le-Grand, municipi francès al departament del Somme 
 Rouy-le-Petit, municipi francès al departament del Somme 
 Amigny-Rouy, municipi francès al departament de l'Aisne
 Georges Rouy (1851–1924), botànic francès